Leges steht für:

 das Titularbistum Leges
 den Plural von Lex